Umani – specie ominide sviluppata e popolosa, divisa per genere in uomo e donna
Umani – razza, presente in vari mondi fantasy, i cui individui hanno fattezze antropomorfe
Umano – razza del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
Umani – razza dell'universo di Warcraft
Umani – libro giallo scritto da Donald E. Westlake
Umano – album del 2016 di Ermal Meta
Umano – singolo del 2021 degli Eugenio in Via Di Gioia